El término tracker puede referirse a:

 tracker: nombre genérico de las aplicaciones multipista. 
 Tracker: un tipo de servidor utilizado en la red BitTorrent.
 Tracker: un software de búsqueda de ficheros en el disco duro.
 Grumman S-2 Tracker: Avión embarcado de lucha antisubmarina.
 Tracker: álbum de estudio del músico británico Mark Knopfler, publicado en 2015.